Crassispira polytorta är en snäckart som först beskrevs av Dall 1881.  Crassispira polytorta ingår i släktet Crassispira och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
polytorta